.nf, Norfolk-sziget internetes legfelső szintű tartomány azonosítója
 New Foundations
 NF (1991) amerikai rapper
 NF, 2014-es középlemeze